Doumergue est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Émile Doumergue (1844-1937), pasteur et historien protestant français.
 François Doumergue (1858-1938), naturaliste et archéologue français.
 Paul Doumergue (1859-1930), pasteur protestant français.
 Gaston Doumergue (1863-1937), président français.
 Jeanne Doumergue (1874-1963), professeur agrégée de français, épouse du président Doumergue.
 Christelle Doumergue (1963-2023), joueuse de basket-ball française.
 Christian Doumergue (né en 1976), écrivain français.

Divers 
 Dites-moi Doumergue est une chanson française interprétée par Perchicot.

Patronyme français
Patronyme occitan